Волостниковка — топоним:

Населённые пункты 
 Волостниковка — село в Старомайнском районе Ульяновской области.
 Волостниковка — село в Ульяновском районе Ульяновской области.

Реки 
 Волостниковка — река в Ульяновской области, приток Сельди.